Carrozze FS tipo 1933 e tipo 1937
 Carrozze FS tipo 1933 a terrazzini